

Geografia

Germania 
 Schwenden – frazione di Altusried, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Schwenden – frazione di Bad Grönenbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Schwenden – frazione di Marktoberdorf, città nel distretto della Svevia (Baviera)

Svizzera 
 Schwenden o Schwenden im Diemtigtal – frazione di Diemtigen, comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Pagine correlate 
 Schwende (disambigua) – pagina di disambiguazione